La langue grecque a comporté au cours de son histoire différents dialectes :
 le dialectes du grec ancien ;
 le dialectes du grec moderne.